Le terme troisième ligne peut faire référence :
 en rugby à XIII, au poste de troisième ligne ;
 en rugby à XV, aux postes de troisième ligne aile et de troisième ligne centre.